''Не следует путать с Дэвидом Уильямсом (1738—1816) —  британским философом.

Сэр Дэвид Уильямс (; 22 октября 1921, Эшфорд, Кент, Великобритания — 16 июля 2012, Сток Габриэль, Девон, Великобритания) — британский государственный и военный деятель, губернатор Гибралтара (1982—1985).

Биография 

Участник Второй мировой войны.

 1970—1972 гг. — флагман, второй командующий Восточным флотом,
 1972—1974 гг. — директор ВМС по личному составу и вопросам образования,
 1974—1976 гг. — Верховный лорд-адмирал,
 1976—1979 гг. — командующий флотом метрополии,
 1980—1982 гг. — председатель клуба Королевского военно-морского флота 1765 & 1785,
 1982—1985 гг. — губернатор Гибралтара.

Являлся вице-президентом Группы друзей Гибралтара.

Источники 

http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/military-obituaries/naval-obituaries/9592753/Admiral-Sir-David-Williams.html

Губернаторы Гибралтара